Ailo Gaup – norweski pisarz i szaman
 Ailo Gaup – norweski motocrossowiec